RBR peut faire référence à :
 Red Bull Racing,